Kovács Zsuzsa (1902–1974) belsőépítész, iparművész
 Kovács Zsuzsa (1945–2020) Jászai Mari-díjas színésznő
 Kovács Zsuzsa (1945–) úszó
 Kovács Zsuzsa (1953–) irodalomtörténész
 Kovács Zsuzsa (1954–) neveléstudós, főiskolai docens
 Kovács Zsuzsa (1954–) táncművész
 Kovács Zsuzsa (1955–2023) irodalomtudós, kódexkutató
 Kovács Zsuzsa (1965–) tollaslabdázó

Jegyzetek